Пиндари

 Пиндари — нерегулярные отряды грабителей и фуражиров в XVII — начале XIX века в Индии, входившие в состав армий Великих Моголов и маратхов 
 Пиндари (, ) — ледник в индийском штате Уттаракханд.  
 Пиндари — река в индийском штате Уттаракханд.